Jiefang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiefang (socken i Kina, lat 27,92, long 104,72), Sichuan, 
 Jiefang (socken i Kina, lat 30,14, long 103,25), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar